Osoby:
 Johannes Vahlen – niemiecki filolog
 Theodor Vahlen – niemiecki matematyk

Zobacz też:
 Valen
 Wahlen